Gespensterdivision war der Spitzname zweier Panzerdivisionen der Wehrmacht:
 Der 7. Panzer-Division
 Der 11. Panzer-Division